Clethrobius är ett släkte av insekter som beskrevs av Alexandre Mordvilko 1928. Enligt Catalogue of Life ingår Clethrobius i familjen långrörsbladlöss, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen borstbladlöss.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Långrörsbladlöss
Clethrobius